Арко́са () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Санчес Аркоса, Карлос Андрес (род. 1984) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Сантос» и сборной Уругвая.
 де ла Крус Аркоса, Николас (род. 1997) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Ривер Плейта».